La dénomination « hôtel de la Caisse d'épargne » peut faire référence à :
 un certain nombre d'édifices ayant ou accueillant toujours une agence de caisse d'épargne ;
 l'ancien siège de la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite de Bruxelles.